Cibetka je naziv koji sе može odnositi na sledeće vrste zveri:
 iz porodice Nandiniidae:
 Afrička palmina cibetka (лат. -{Nandinia binotata}-)
 iz porodice Viverridae:
 Afrička cibetka (лат. -{Civettictis civetta}-)
 Azijska palmina cibetka (лат. -{Paradoxurus hermaphroditus}-)
 Celebeška palmina cibetka (лат. -{Macrogalidia musschenbroekii}-)
 Housova palmina cibetka (лат. -{Diplogale hosei}-)
 Mala indiska cibetka (лат. -{Viverricula indica}-)
 Malabarska velikopjega cibetka (лат. -{Viverra civettina}-)
 Malajska cibetka (лат. -{Viverra tangalunga}-)
 Maskirana palmina cibetka (лат. -{Paguma larvata}-)
 Ovstonova palmina cibetka (лат. -{Chrotogale owstoni}-)
 Prstenasta cibetka (лат. -{Hemigalus derbyanus}-)
 Sitnozuba palmina cibetka (лат. -{Arctogalidia trivirgata}-)
 Smeđa palmina cibetka (лат. -{Paradoxurus jerdoni}-)
 Šri lankanska smeđa palmina cibetka (лат. -{Paradoxurus montanus}-)
 Velika indiska cibetka (лат. -{Viverra zibetha}-)
 Velikopjega cibetka (лат. -{Viverra megaspila}-)
 Vidrasta cibetka (лат. -{Cynogale bennettii}-)
 Zlatna palmina cibetka (лат. -{Paradoxurus zeylonensis}-)
 Zlatna palmina cibetka suhe zone (лат. -{Paradoxurus stenocephalus}-)
 Zlatna palmina cibetka vlažne zone (лат. -{Paradoxurus aureus}-)